Сархорн — деревня в Чебоксарском районе Чувашской Республики. Входит в состав Большекатрасьского сельского поселения.

История 
Один из старейших населённых пунктов Чувашии. Расстояние до Чебоксар 17 км, до райцентра 18 км, до ж.-д. станции 5 км. Историч. названия: Алмендяркин, Емендеркасы, Зор-Хорн, Сарн-хорма, Эльмендеркасы.

В 18 в. выселок с. Христорождественское (ныне с. Янгильдино Чебоксар. р-на), в 19 в. околоток д. Вторая Янгильдина (ныне не существует). Жители — чуваши, до 1866 государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, кулеткачеством, лесоразработками, прочими промыслами.
В 1897 году в деревне Сархорн была открыта церковно-приходская школа (переведена из села Янгильдино). Школа находилась в крестьянской избе и содержалась на средства уездного отделения за 25 рублей в год. С 1 декабря 1902 года она была переведена в деревню Тимир-Сирма, но 30 ноября 1906 г. за неимением средств на содержание общественного здания школа была закрыта. Учителем был Гурий Трофимов, а законоучителем — янгильдинский священник Арсений Петров.

В 1929 образован колхоз «Красный Октябрь». В составе Янгильдин. волости Козьмодемьян. у. в 18 в. — 1920, Янгильдин., Сюндыр. волостей Чебоксар. у. — 1920-1927, Чебоксар. р-на — 1927—1935, с 1959, Ишлейского — 1935—1959. Число дворов и жителей: в 1795 — 20 дворов; 1859 — 34 двора, 92 муж., 92 жен.; 1897 год — 231 чел.; 1926 — 64 двора, 124 муж., 166 жен.; 1939 год — 118 муж., 179 жен.; 1979 год — 114 муж., 138 жен.; 2002 — 66 дворов, 110 чел.: 56 муж., 54 жен. Проживают чуваши. Имеется клуб.

Известные сархорнцы 
 Смирнов, Юрий Петрович
 Поручиков Николай Валерьевич. Родился 27 января 1975 г. в д. Сархорн Чебоксарского района Чувашии. В 1992 году окончил Большекатрасьскую среднюю школу Чебоксарского района. Спортсмен-разрядник. Неоднократный победитель и призёр районных и республиканских соревнований по настольному теннису и легкой атлетике. В 1993—1995 гг . в рядах Вооруженных сил РФ проходил срочную службу в частях по охране стратегических объектов Минобороны. В органах внутренних дел службу проходил с 1996 г. Окончил Чебоксарский филиал Нижегородского юридического института МВД РФ. С присвоением звания «лейтенант милиции» назначен оперуполномоченным уголовного розыска Чебоксарского РОВД. Затем служил в оперативно-розыскной части уголовного розыска МВД по Чувашии. Последние 2 года (2009—2011) он нес службу в должности оперуполномоченного УБОП ГУВД по Московской области. В 2005—2006 гг. и 2008 г. участвовал в контртеррористических операциях на территории Чечни. За успешное выполнение спецзаданий командованием Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в составе Объединенной группировки войск был награждён медалям «За боевые отличия», «Маршал Советского Союза Жуков», «За воинскую доблесть», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За укрепление боевого содружества», «За службу на Северном Кавказе», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». Также приказом министра внутренних дел РФ Р. Нургалиева Н.Поручиков награждён медалями «За отличие в службе ВВ МВД России» I степени, «200 лет МВД России», «За отличие в службе» III и II степени, нагрудным знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции». В марте 2011 года для выполнения служебно-боевых задач в составе мобильного отряда МВД России направлен в республику Дагестан. Погиб в неравном бою 19 апреля 2011 г. в г. Хасавюрт.

Примечания 

Населённые пункты Чебоксарского района